Frauenfels bezeichnet:

 Freihof Frauenfels, Baudenkmal in Altenburg, Thüringen
 Frauenfels (Schiff, 1920), ehemaliges Frachtschiff der DDG Hansa